

«Life» () — песня, записанная британской певицей Des’ree для её третьего студийного альбома Supernatural. В качестве третьего сингла песня была выпущена 8 июля 1998 года. «Life» стала самым большим хитом певицы, заняв лидирующие позиции в чартах и получив различные сертификации в разных странах.

Несмотря на успех у слушателей, критики дали смешанные отзывы песне, отметив банальную лирику и простые рифмы, а в опорсе Би-би-си песня ввзяла пальму лидерства в опросе «худшая поп-лирика». Однако это не помешало Des’ree выиграть за эту песню BRIT Awards в категории «Лучшая британская исполнительница» в 1999 году.

Видеоклип на песню снимался на поле, где рос тросниковый сахар. Певица едет на кабриолете сквозь него, защищаясь от кукурузника, который распрыскивал пестициды, чёрным зоником, но его уносит ветром и вместо яда теперь из самолёта вылетают бабочки. Режиссёром музыкального видео стал Майк Липскомб.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Песни 1998 года
Песни Des’ree
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании